Bezgovica je lahko:

ime več naselij:
 Bezgovica, naselje v občini Osilnica
 Bezgovica, naselje v občini Šmarje pri Jelšah 

vodotok v Sloveniji:
Bezgovica, potok pri Litiji

naselja v Sloveniji